Disobbedienza civile (Civil Disobedience) – saggio di Henry David Thoreau del 1849
 Civil Disobedience – album dei Leæther Strip del 2008

Pagine correlate 
 Disobbedienza civile